Wesseler ist der Familienname folgender Personen:

 Justus Wesseler (* 1963), deutscher Agrarökonom
 Karl Wesseler (1929–2010), deutscher Regisseur, Komponist, Autor, Schauspieler, Kabarettist und Hochschullehrer.
 Lothar Wesseler (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Moritz Wesseler (* 1980), deutscher Kunsthistoriker und Kurator 
 Norbert Wesseler, deutscher Verwaltungsjurist und Polizeipräsident von Düsseldorf
 Petra Wesseler (* 1963), deutsche Architektin, Präsidentin des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung

Unternehmen:
 Wesseler (Altenberge) (H. Wesseler oHG), ein ehemaliger Hersteller von Schleppern